Charis Nicolaou, footballeur chypriote ;
 Giorgos Nicolaou, footballeur chypriote ;
 Jacques Nicolaou (1930-2022), dessinateur français auteur notamment de Placid et Muzo ;
 K. C. Nicolaou, chimiste chypriote-américain ;
 Mários Nicoláou (1983-), footballeur chypriote ;
 Nikolas Nicolaou, footballeur chypriote ;
 Níkos Nicoláou (1973-), footballeur chypriote ;
 Ted Nicolaou, réalisateur américain.